Montanaro ima više značenja:
 Montanaro, Brindisi
 Montanaro, Caserta
 Montanaro, Torino